Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» — единственная в России публичная специализированная библиотека философского направления. Это также научный, образовательный, просветительский центр.

Стараниями заслуженного профессора МГУ, заслуженного деятеля науки РФ — Азы Алибековны Тахо-Годи, ученицы и соратницы А. Ф. Лосева, 18 апреля 1990 года было создано Культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», одной из целью которого стало создание Библиотеки истории русской философии и культуры в здании, где долгое время жил Лосев — на Арбате, 33.

В декабре 2000 года состоялось учреждение Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Для читателей Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» было открыто 23 сентября 2004 года. .

В библиотеке имеются общий и научный (Лосевский) читальные залы, а также сектор по изучению наследия А. Ф. Лосева и культурно-просветительской работе.

Основой фонда стала часть книжной коллекции А. Ф. Лосева, которую А. А. Тахо-Годи передала в дар библиотеке — десять тысяч единиц наименований. Библиотека была существенно пополнена книжными дарами московских профессоров; среди них — коллекции Г. И. Соколова, Э. А. Макаева. Помимо книг, в библиотеке можно увидеть личные вещи А.Ф. Лосева - очки, плед и чёрную монашескую шапочку. 

Библиотека была создана и организована с учётом приоритетного использования телекоммуникационно-компьютерных технологий, глобального внедрения сетевых коммуникаций, изменения форматов хранения данных. По результатам Первого Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек России [сайт библиотеки «Дом А. Ф. Лосева» получил два почётных диплома за представление в интернете специализированных ресурсов по русской философии.

Примечания

Литература 
 Библиотека «Дом А. Ф. Лосева»: модель информационного интеллект-центра // Публичная библиотека и культурное наследие : монографический сборник / [Алимова Л. В. и др. ; сост. и науч. ред. Л. М. Инькова]. — Москва : Изд-во ФАИР, 2008. — (Специальный издательский проект для библиотек/ Информ. консультационный центр Упр. культуры ЦАО г. Москвы, Б-ка-читальня им. И. С. Тургенева). — ISBN 978-5-8183-1414-3. — С. 124—126.
 Виноградова Елена Борисовна. Мемориальные библиотеки: классификационный и типологический анализ: диссертация ... кандидата педагогических наук : 05.25.03 / Виноградова Елена Борисовна; [Место защиты: Рос. гос. б-ка]. - Москва, 2008. - 269 с. РГБ ОД, 61:08-13/325

Ссылки 
 Из постановления Правительства Москвы 26 декабря 2000 года № 1012
 
 

Лосева
Лосева